El municipio de Janesville (en inglés: Janesville Township) es un municipio ubicado en el condado de Greenwood en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 469 habitantes y una densidad poblacional de 1,26 personas por km².

Geografía 
El municipio de Janesville se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 373.04 km², de la cual 371,81 km² corresponden a tierra firme y (0,33 %) 1,23 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 469 personas residiendo en el municipio de Janesville. La densidad de población era de 1,26 hab./km². De los 469 habitantes, el municipio de Janesville estaba compuesto por el 95,74 % blancos, el 0,21 % eran afroamericanos, el 1,71 % eran amerindios, el 0,21 % eran asiáticos y el 2,13 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,64 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Greenwood (Kansas)